Рушанский язык — памирский язык рушанцев, ближайший родственник шугнанского языка.

Письменность 
До конца XX века рушанский язык являлся бесписьменным. В начале 1990-х годов был разработан рушанский алфавит на основе кириллицы, но на практике он практически не использовался. В 2001 году Институт перевода Библии издал Евангелие от Луки на рушанском языке, в котором текст был набран кириллицей и латиницей (алфавиты были разработаны специально для этого издания).

В 2015 году в Душанбе был издан сборник рушанского фольклора «Даргилмодак». В нём использован кириллический алфавит, максимально приближенный к таджикскому алфавиту.

Лексика 
Несмотря на то, что лексика рушанского языка имеет много общего с лексикой других восточноиранских языков, много лексических единиц встречаются только в нём и в родственном сарыкольском, но отсутствует в других восточноиранских языках (ваханском, пуштунском, авестийском).

Примечания

Литература 
 И. И. Зарубин. Бартангские и рушанские тексты и словарь. М.-Л., 1937.
 Payne, John, «Pamir languages» in Compendium Linguarum Iranicarum, ed. Schmitt (1989), 417—4

Памирские языки
Языки Таджикистана
Горно-Бадахшанская автономная область